Пальма-Кампания () — город в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Неаполь.

Население составляет 18 218 человек (2018), плотность населения — 911 чел./км². Занимает площадь 20 км². Почтовый индекс — 80036. Телефонный код — 081.

Покровителем города почитается священномученик Власий Севастийский (San Biagio). Праздник ежегодно празднуется 3 февраля.

Примечания

Ссылки 

Города Италии